Dickenau ist der Name folgender Orte:

 Dickenau (Gemeinde Steeg), Ortschaft in der Gemeinde Steeg, Bezirk Reutte, Tirol
 Dickenau (Gemeinde Türnitz), Ortschaft in der Marktgemeinde Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich